

Cucina 
Bomba – nel Lazio, una varietà di bombolone
Bomba – in Sicilia, una pietanza fritta di tavola calda
Bomba gelato – dessert
Bomba di riso – piatto tradizionale di Parma e del Piacentino
Bomba – una varietà di riso

Geografia 
Bomba – comune italiano nella  provincia di Chieti
 Bomba – frazione di Cavriglia in Toscana nella provincia di Arezzo
Bomba – comune libico

Geologia 
 Bomba vulcanica – frammento di roccia ardente

Musica 
Bomba – musica tipica di Porto Rico

Persone
Enrico Bomba – produttore cinematografico e regista italiano
Jozef Bomba – calciatore cecoslovacco, dal 1993 slovacco

Tecnologia 
Bomba – ordigno esplosivo
Bomba – calcolatore usato per decrittare i messaggi tedeschi cifrati con la macchina Enigma
Bomba – termine usato per indicare i crash nei sistemi informatici

Pagine correlate
La bomba

Altri progetti